Die Gruppe A der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2019 umfasste Irland, Gastgeber Japan, Russland, Samoa und Schottland. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 20. September und dem 13. Oktober statt.

Tabelle

Spiele 
Alle Zeiten sind Japanische Standardzeit (UTC+9).

Japan – Russland

Irland – Schottland

Russland – Samoa

Japan – Irland

Schottland – Samoa

Irland – Russland

Japan – Samoa

Schottland – Russland

Irland – Samoa

Japan – Schottland

Weblinks 
 Offizielle Website zur WM 2019 (englisch)

A